Petersen är ett efternamn, som i Norden främst förekommer i Danmark, men som har bärare också i de andra nordiska länderna. Det var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Peters son. Namnet Petersén, som kan uppfattas som en variant av Petersen, är rent svenskt, liksom det adliga namnet af Petersens, som bärs av en ätt som tidigare hetat Petersen. 

Offentlig statistik tillgänglig i februari 2015 ger följande antal personer bosatta 
 Petersen: Sverige 2168, Danmark 79 283, Norge 2092, Finland 54
 Petersén: Sverige 436, Finland 11 (medräknat utflyttade), för Danmark 2 eller färre, för Norge är namnet inte skilt från Petersen.

Dessa båda namn behandlas här tillsammans, medan namnen Pettersen, som främst förekommer i Norge, och af Petersens behandlas för sig.

För Tyskland beräknas antalet personer med namnet Petersen till 37293. Dessa bor främst i Schleswig-Holstein upp mot danska gränsen.

Personer med efternamnet Petersen eller med varianter av detta namn

A
 Adolph Cornelius Petersen (1804–1854), tysk astronom
 Anders Petersen (född 1944), svensk fotograf
 Anders Petersen (boxare) (1899–1966), dansk boxare
 Anker Eli Petersen (född 1959), färöisk konstnär
 Arvid Petersén (1889–1937), svensk skådespelare teaterregissör, kompositör, orkesterledare och sångare
 Axel Petersen (1880–1962), dansk friidrottare
 Axel Petersén (född 1979), svensk regissör

C
 Cal Petersen (född 1994), amerikansk ishockeymålvakt
 Carl Petersen (1868–1938), dansk museiman
 Carl Petersén (1883–1963), svensk officer och chef för den militära underrättelsetjänsten
 Carl Petersen (konstnär) (1881–1939), svensk konstnär, teaterdekoratör och grafiker
 Carl August Petersén (1849–188&), svensk jurist
 Carl Henrik Petersén (1914–1976), svensk diplomat
 Carl Ludvig Petersen (1824–1900). dansk målare, grafiker och teckningslärare
 Carl O. Petersen (1897–1941), norsk telegrafist
 Carl Olof Petersen (1881–1939), svensk målare och grafiker
 Carl S. Petersen (1873–1958), dansk biblioteksman
 Carl Wilhelm Petersen (1868–1933), borgmästare i Hamburg
 Carl Wilhelm Petersén (1884–1973), svensk curlingspelare
 Carl-Gustaf Petersén (född 1944), svensk direktör och museichef
 Clemens Petersen (1834–1918), dansk författare
 Curt Petersen (1946–2009), svensk kristen sångare och förkunnare

D
 David Petersen

E
 Eddie Thomas Petersen (född 1951), dansk regissör och manusförfattare
 Edvard Petersen (1841–1911), dansk konstnär
 Ellen Strange Petersen (1913–1984), dansk journalist och politiker
 Else Petersen
 Emil Petersen (1856–1907), dansk kemist
 Emil Hjörvar Petersen
 Emilie Petersen (1780–1859), svensk godsägare och filantrop
 Erik Petersen (född 1939), dansk roddare
 Erik V. Petersen (1902–1945), dansk polis
 Eugen Petersen, flera personer
 Eugen Petersen (arkeolog) (1836–1919), tysk arkeolog
 Eugen Petersen (jurist) (1840–1930), dansk polisdirektör
 Ewa Hedkvist Petersen (född 1952), svensk politiker, socialdemokrat

F
 Frederik Christian Petersen (1786–1859), dansk filolog
 Fredrik Petersen, flera personer
 Fredrik Petersen (handbollsspelare) (född 1983), svensk handbollsspelare
 Fredrik Petersen (teolog) (1839–1903), norsk teolog
 Fríðrikur Petersen (1853–1917), färöisk politiker och präst

G
 Gert Petersen (1927–2009), dansk journalist och politiker (Socialistisk folkeparti)
 Gunnar Petersén (1885–1936), svensk musiker och kompositör 
 Gösta Petersen (född 1949), svensk körledare

H
 Hans Petersen, flera personer
 Hans von Petersen (1850–1914), tysk målare
 Hans Buchart Petersen (1917–2006), dansk godsägare och socialdemokratisk politiker
 Hans Christian Petersen (1793–1862), norsk jurist och politiker
 Hans Gyde Petersen (1863–1943), dansk skulptör
 Helle Petersen (född 1963), dansk handbollsspelare
 Henning Petersen (1877–1946), dansk botaniker
 Henrik Petersen (född 1973), svensk översättare, kritiker och förlagsredaktör
 Henry Petersen, flera personer 
 Henry Petersen (arkeolog) (1849–1896), dansk arkeolog
 Henry Petersen (friidrottare) (1900–1949), dansk friidrottare och gymnast 
 Herman Petersen (1713–1765), svensk affärsman vars barn adlades af Petersens
 Hjalmar Petersen (1890–1968), dansk-amerikansk politiker (Minnesota Farmer Labor Party), guvernör i Minnesota

J
 Jan Petersen, flera personer
 Jan Petersen (arkeolog) (1887–1967), norsk arkeolog
 Jan Petersen (cyklist) (född 1970), dansk cyklist
 Jan Petersen (politiker) (född 1946), norsk politiker, høyreman
 Johan Andreas Petersén (1771–1808), svensk grosshandlare
 Johann Wilhelm Petersen (1649–1727), tysk präst verksam i Danmark 
 Johanne Fritz Petersen (1879–1961), dansk skådespelare
 Johannes Petersen (1860–1928), dansk zoolog
 John Hahn-Petersen (1930–2006), dansk skådespelare
 Jon Julius Munch-Petersen (1873–1939), dansk vattenbyggnadsingenjör och professor 
 Julius Petersen, flera personer
 Julius Petersen (kemist)
 Julius Petersen (litteraturvetare) (1878–1941), tysk litteraturhistoriker
 Julius Petersen (läkare) (1840–1912), dansk läkare
 Julius Petersen (matematiker) (1839–1910), dansk matematiker

K
 Karl Petersen (född 1949), svensk politiker, socialdemokrat
 Karoline Petersen (född 1924), färöisk socialarbetare och politiker
 Kenneth Petersen (aktiv 1952–1958), amerikansk balettdansör verksam i Sverige
 Kenneth Emil Petersen (född 1987), dansk fotbollsspelare
 Kim Bendix Petersen (född 1956), dansk heavy-metalsångare, med artistnamnet King Diamond
 Kjeld Petersen (1920–1962), dansk skådespelare
 Klaus-Dieter Petersen (född 1968), tysk handbollsspelare
 Knud Arne Petersen (1862–1943), dansk arkitekt och nöjesparksdirektör

L
 Leif Petersen (född 1934), dansk dramatiker och författare
 Lilly Helveg Petersen(1911–2005), dansk överlärare och politiker för radikale venstre
 Lisbeth Beate Lindenskov Petersen (född 1939), färöisk politiker

M
 Magnus Petersen (1827–1917), dansk kopparstickare och tecknare
 Malin Petersen (född 1981), svensk ryttare
 Marga Petersen (1919–2002), tysk friidrottare, sprinter
 Marie Antoinette Petersén (1771–1855), svensk musiker och sångare
 Marita Petersen (1940–2001), Färöarnas första kvinnliga regeringschef
 Michael Petersén (född 1959), svensk rollspelskonstruktör
 Mikael Petersen (född 1956), grönländsk politiker
 Mozart Petersen (1817–1874), dansk klarinettist

N
 Nadja Petersen (född 1978), svensk friidrottare, sprinter
 Niels Petersen (1885–1961), dansk gymnast
 Niels Helveg Petersen (född 1939), dansk politiker (radikale venstre)
 Niels Matthias Petersen (1791–1862), dansk språkforskare och historiker
 Niels Petersen Vogt (1817–1894), norskt statsråd
 Nielsine Petersen
 Nils Petersen (född 1988), tysk fotbollsspelare
 Nis Petersen

O
 Otto Georg Petersen (1847–1937), dansk botaniker

P
 Paul Petersén (1900–1967), svensk konstnär
 Peter Petersen, flera personer
 Peter Petersen (bergmästare) (1767–1850), norsk borgmästare
 Peter Petersen (läkare) (1902–1983), svensk läkare
 Peter Petersen (pedagog) (1884–1952), tysk pedagog
 Petra Petersen (1901–1989), dansk politiker och motståndskvinna, kommunist

R
 Robert Storm Petersen (1882–1949), dansk tecknare och skådespelare, med signaturen Storm P.

S
 Sandy Petersen (född 1955), amerikansk speldesigner
 Sara Petersen
 Siegwart Petersen (1826–1878), norsk skolman och historisk författare
 Sigvart Petersen (1845–1924), norsk ämbetsman och hippolog
 Sofie Petersen (född 1955), grönländsk teolog och biskop
 Sophie Petersen (1837–1874), dansk kvinnosaksförkämpe
 Sophus Petersen (1873–1952), dansk-svensk traktör
 Sydney Vernon Petersen (1914–1987), sydafrikansk författare
 Søren Petersen (1894–1945), dansk boxare

T
 Taliep Petersen (död 2006), sydafrikansk teaterman
 Teddy Petersen (1892–1991), dansk orkesterledare och musiker
 Theodor Petersen (1875–1952), norsk arkeolog
 Thyge Petersen (1902–1964), dansk boxare
 Toby Petersen (född 1978), amerikansk ishockeyspelare

V
 Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877–1967), svensk pedagog och bibliotekspionjär
 Vilhelm Petersen, flera personer
Vilhelm Petersen (1812–1880), en dansk landskapsmålare
Vilhelm Petersen (1830–1913), en dansk arkitekt, etatsråd och professor
Vilhelm Petersen (1852–1939), en dansk skådespelare och textförfattare
Wilhelm Petersen (1854–1933), en tysk-baltisk zoolog
Vilhelm Petersén (1906–1988), svensk fotbollsspelare, bandyspelare och ishockeyspelare
 Vilhelm Bjerke-Petersen (1909–1957), dansk-svensk målare och formgivare

W
 Wilfred Petersen (1905–1981), dansk nationalsocialistisk politiker
 Wilhelm Petersén (1906–1988), fotbolls-, bandy-, och ishockeyspelare (osäker stavning)
 William Petersen (född 1953), amerikansk skådespelare
 Wolfgang Petersen (1941–2022), tysk filmregissör

Z
 Zanny Petersen (1892–1976), dansk skådespelare

Å
 Åsa Petersen (född 1976), svensk journalist och författare

Företag 
 Petersen Automotive Museum, bilmuseum i Los Angeles, Kalifornien

Se även 
 Pedersen
 Petersson
 Pettersson

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn i Finland